FCVB est un sigle qui peut signifier :
 Football Club Villefranche Beaujolais
 Fédération Camerounaise de Volley-ball